Prvi liberijski građanski rat, 1989. – 1997.
 Drugi liberijski građanski rat, 1999. – 2003.